Гуань Чжун () или Гуань Иу (), (720 до н. э. — 645 до н. э.) — китайский мыслитель и политик периода Весны и Осени, признанный основоположник легизма — философско-политического учения, противного учениям даосизма и конфуцианства.

Жизнь и взгляды 
Сведения о его жизни и деятельности содержатся в основном в «Го юй» (V—III вв. до н. э.). Гуань Чжун был назначен циским правителем Хуань-гуном на пост премьер-министра в 685 г. до н. э., и за 40 лет его управления Ци стало самым могущественным государством в этот период. Ослаблял наследственную аристократию и укреплял царскую власть. Первым в истории Китая выдвинул концепцию об управлении страной на основании закона («Законы — отец и мать народа»). Утверждал всеобщность закона: «Правитель и чиновники, высшие и низшие, знатные и подлые — все должны следовать закону. Это и называется великим искусством управления». Пытался поставить закон над правителем, однако более поздние теоретики легизма не поддержали эту идею. Вероятно, законы, создаваемые правителем, мыслились Гуань Чжуном как средство ограничения прав наследств, аристократии на наследование высших административных постов: «Только управляя на основании закона, можно выдвигать достойных и устранять плохих» (гл. 46). Возможно, Гуань Чжун первым предложил идею наказания в качестве главного метода управления: «когда боятся наказаний, то управлять легко» (гл. 48). В трактате «Гуань-цзы» (до нас дошёл вариант I в. до н. э.), нашли отражение также взгляды представителей даосизма, конфуцианства, мин цзя, инь ян цзя и др. школ. По Гуань Чжуну, «закон стоит не под, а над государем. Сам правитель обязан выполнять его директивы»; «закон ограждает народ от необузданности государя, у которого нет границ» (гл. 52). В то же время вся полнота политической и экономической власти в государстве должна находиться в руках правителя.

Гуань Чжуну традиционно приписывается авторство трактата «Гуань-цзы» (IV—III вв. до н. э.), основу которого составляют его высказывания. Предполагается, однако, что трактат был создан интеллектуалами академии Цзися и имеет только опосредованное отношение к историческому Гуань Чжуну и его эпохе.

Отражение в языке 
В трактате Хань Фэя «Хань Фэй-цзы», в главе «Первая часть Леса бесед» () повествуется, как Гуань Чжун вместе со своим патроном Хуань-гуном участвовал в боевых действиях, а на обратном пути их войско заблудилось. Тогда Гуань Чжун пустил вперёд старую лошадь, которая указала дорогу и тем самым спасла войско. Эта история породила китайскую поговорку «старый конь знает дорогу» (), образное выражение для обозначения идеи, что человек с большим опытом, знакомый с обстановкой, может играть роль проводника.

См. также 
 История Китая

Примечания

Литература 
 Гуань-Цзы // Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Том 2. — М., 1973. 384 с.
 Переломов Л. С. Гуань Чжун // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. М. Л. Титаренко; Ин-т Дальнего Востока. — М.: Вост. лит., 2006. Т. 1. Философия / ред. М. Л. Титаренко, А. И. Кобзев, А. Е. Лукьянов. — 2006. — С. 206—207.
 Удальцов С. Ф. «История политических и правовых учений (Древний Восток)» Издательский дом СПбГУ, СПб, 2007
 Переломов Л. С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981.334 с.
 Kuan-tzu. A repository of early Chinese thought, transl. and study of 12 chapters hy W. A. Pickett, v. 1, Hong Kong, 1965.
 Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. 1983.
 W. Allyn Rickett: Kuan tzu, in: Michael Loewe (ed.): Early Chinese texts: a bibliographical guide. Berkeley 1993, S. 244—251
 (Ming) Liu Xu 刘续: Guanzi buzhu 管子补注 (Wenyuange Siku quanshu 文渊阁四库全书)
 (Qing) Dai Wang 戴望: Guanzi jiaozheng 管子校正 (Zhuzi jicheng, 诸子集成, Zhonghua shuju 中华书局1978)
 (Qing) Yu Yue 俞樾: Guanzi pingyi 管子平议 (Zhuzi pingyi 诸子平议, Chunzaitang quanshu 春在堂全书)
 (Qing) Hong Yixuan 洪颐煊: Guanzi yizheng 管子义证 (Jixuezhai congshu 积学斋丛书)
 Zhang Binglin 章炳鳞: Guanzi yuyi"管子余义" (Zhangshi congshu 章氏丛书)
 Liu Shipei 刘师培: Guanzi jiaobu 管子补 (Liu Shenshu xiansheng yishu 刘申叔先生遗书)
 Guo Moruo 郭沫若: Guanzi jijiao 管子集校 (Kexue chubanshe 科学出版社, 1956)

Философы VII века до н. э.